Студенецкая волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Студенецкая волость (Чериковский уезд) — в составе Могилёвской губернии
 Студенецкая волость (Кромский уезд) — в составе Орловской губернии
 Студенецкая волость (Нижнеломовский уезд) — в составе Пензенской губернии
 Студенецкая волость (Самарский уезд) — в составе Самарской губернии
 Студенецкая волость (Венёвский уезд) — в составе Тульской губернии